Se også 756 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
56
Artikler om enkelte år